Sneschnogorsk ist der Name:
 einer Stadt in der Oblast Murmansk (Russland), siehe Sneschnogorsk (Murmansk)
 einer Siedlung städtischen Typs in der Region Krasnojarsk (Russland), siehe Sneschnogorsk (Krasnojarsk)